Albumy numer jeden w roku 2012 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2012 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2012 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2012 (Węgry)

Zobacz też